Hücheln ist
ein Stadtteil von Eschweiler im Kreis Aachen, siehe Hücheln (Eschweiler)
ein Stadtteil von Frechen im Rhein-Erft-Kreis, siehe Hücheln (Frechen)